Новоку́ровка — название населённых пунктов в России:

 Новокуровка — село в Хворостянском районе Самарской области.
 Новокуровка — село в Хабаровском районе Хабаровского края.

См. также 
 Сельское поселение Новокуровка
 Куровка